Куахилоте има више значења:

 Куахилоте (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куахилоте (Хајакатлан де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куахилоте, Филобобос (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куахилоте (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куахилоте (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику